Низьма:
 Низьма — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Низьма (приток Мезени) — река в Архангельской области, Республике Коми
 Низьма (протока Умбы)